Akeley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Akeley, Buckinghamshire, ort,

USA 

 Akeley (ort i USA), Minnesota, Hubbard County, 

Robotskapade USAförgreningar